Klasifikace (z lat. classis, třída) znamená doslova třídění, zařazování do různých tříd. Pokud mezi těmito třídami existuje uspořádání podle nějakého kvalitativního znaku (například T1 < T2 < … Tn), jde navíc o evaluaci, systematické posouzení kvality.

Naproti tomu kategorizace je založena na vlastnostech, které odlišují členy kategorie od nečlenů. Například kategorizace ubytovacích zařízení rozlišuje hotely a kempy, ale klasifikace je dělí do skupin podle různé úrovně vybavení a služeb.

 ve školství
 Klasifikace jako posouzení a zhodnocení školních výsledků žáků.

 v informatice
 Klasifikace dat

 řazení do skupin podle různých hledisek a předem stanovených kritérií
 vědecká klasifikace
 genealogická klasifikace jazyků (lingvistika)
 klasifikace nemocí (nosologie)
 biologická systematika
 klasifikace oblaků a klasifikace vzduchových hmot (meteorologie)
 rozpočtová klasifikace (ekonomie a hospodářská správa)
 klasifikace jaderných havárií
 Klasifikace jednoduchých konečných grup (slavná matematická věta)
 klasifikace chorob rostlin
 klasifikace dopravních prostředků
 klasifikace plavidel
 klasifikace letadel
 klasifikace vozidel
 klasifikace klimatu

hodnocení kvality nebo způsobilosti nějakého výrobku, suroviny, služby
 klasifikace uhlí
 klasifikace vlny
 klasifikace poškození životního prostředí
 klasifikace zdravotního stavu člověka, tzv. diagnostika
 klasifikace hospodářských zvířat
 klasifikace geologických zásob nerostného ložiska
 klasifikace staveb
 klasifikace panelových sídlišť

Reference

Související články 
 kategorie
 třída

Externí odkazy